

Cinema 
Cuore d'acciaio – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Società Italiana Cines
Cuore d'acciaio (Tempered Steel) – film del 1918 diretto da Ralph Ince

Letteratura 
 Cuore d'acciaio o La figlia del drago di ferro (The Iron Dragon's Daughter) – romanzo fantasy di Michael Swanwick pubblicato in origine nel 1993

Musica 
 Cuore d'acciaio – album di Luca Barbarossa del 1992

Televisione 
 Cuore d'acciaio (Heart of Steel) – film per la televisione del 1983 diretto da Donald Wrye